Als Leakage wird bezeichnet
 eine Effekt in der Signalanalyse, siehe Leck-Effekt
 großflächiger Grundwasserübertritt von einem Grundwasserstockwerk in ein weiteres, siehe Grundwasserstockwerk